Bohemia es una cerveza prémium mexicana.

La familia Bohemia está conformada por 5 variantes: Bohemia Pilsner, Bohemia Vienna, Bohemia Weizen, Bohemia Cristal y Bohemia Noche Buena.

Historia 
1905: Bohemia nace en Monterrey, Nuevo León con la misión de crear la mejor cerveza mexicana. El nombre Bohemia esta inspirada en la región Bohemia de la República Checa.

1924: Nace Noche Buena. Los maestros cerveceros alemanes de Orizaba, Veracruz hacen una pequeña producción de cerveza que les recordaba mucho a casa, pensada únicamente para amigos y familiares, que llamaron Noche Buena.

1953: Bohemia fue otorgada la Estrella de la Excelencia y Cruz de Honor por el Instituto Internacional de Alimentos.

1966: Se lanza a mercado la etiqueta en diagonal de Bohemia, que se convertiría en la identidad icónica de la marca.

2008: Se integra Bohemia Weizen a la franquicia Bohemia; una cerveza de trigo con aromas florarles, de coriandro, jengibre y naranja.

2011: Se hace el lanzamiento de Bohemia Chocolate Stout, como producto de tiempo limitado. Cerveza estilo stout con aromas a maltas tostadas, frutos secos y sabor a cacao.

2021: Nace Bohemia Cristal, el lanzamiento más reciente de la franquicia Bohemia. Una cerveza lager con un aroma frutal.

Variedades

Pilsner 
Nace en 1905, cerveza estilo Pilsen de fermentación baja (lager) color dorada, elaborada con lúpulo Styrian de la región de Bohemia en República Checa.

Su principal característica es el sabor fuerte y amargo en donde sobresale el aroma herbal impartido por el lúpulo.

Contenido alcohólico de 4.7 %.

Vienna 
Elaborada desde el 2007, cerveza estilo Viena de fermentación baja (lager) de color cobre y marrón, destaca los aromas ahumados, a nuez y café. Tiene sabor ligeramente dulce y a granos tostados proporcionado por la mezcla de maltas tostadas y caramelo. El lúpulo empleado para su elaboración es Seuz.

Contenido alcohólico de 4.9 %.

Weizen 
Esta variante comenzó a elaborarse en el 2009, cerveza tipo Weizen de fermentación baja (lager), elaborada 100% de malta, en donde el 50% es trigo (weizen) malteado y el otro 50% es malta de cebada, cuenta con un ligero toque a naranja y semillas de cilantro típico de las cervezas de trigo estilo Belga. Originalmente nació como una cerveza de temporada de verano, sin embargo gracias a la aceptación que tuvo, a partir del 2013 pasó a formar parte del portafolio de línea. El lúpulo con el que se elabora es el Mounthood.

Contenido alcohólico de 5.7 %.

Cristal 
Cerveza lager introducida en 2021. Elaborada con una combinación de maltas y un ligero toque frutal.

Contenido alcohólico de 4.5 %.

Noche Buena 
Cerveza estilo Bock, de cuerpo robusto color obscuro. Nace en 1924 gracias a los maestros cerveceros alemanes, fundadores de la Cervecería de Orizaba (la receta se le atribuye a Otto Neumaier), quienes comenzaron a elaborarla en pequeñas cantidades para consumo propio y para sus amigos, llamada “Reserva de la Casa”. Gracias al gran éxito se comenzó a comercializar en 1938 (14 años después de haber nacido) año en que se decide por su venta al público como una cerveza de temporada invernal; fue entonces cuando recibió el nombre de Noche Buena, la primera cerveza tipo Bock hecha en México. El lúpulo que se utiliza para su elaboración es el Eslovaco.

Contenido alcohólico de 5.7 %.

Bohemia (República Dominicana) 

Bohemia Especial, conocida popularmente como Bohemia, es una cerveza tipo Pilsener de estilo rubia, muy parecida a la cerveza Presidente. Es una de las cervezas con más contenido alcohólico en su tipo. Se comercializa en una botella marrón, y en el 2014 se lanzó una malta elaborada con cereales importados.

Historia 
Bohemia Especial se lanzó en la década de 1980, y desde entonces su cuerpo y sabor la han posicionado entre las preferidas del consumidor dominicano. La excelente calidad de esta cerveza hizo que poco tiempo después de ser lanzada se le concediera la medalla de oro por Calidad Mundial, otorgada en España y la Monde Selection de Italia.

Producción 
Se produce muy cerca del Malecón de Santo Domingo, en una planta moderna que utiliza los estándares internacionales de calidad ISO 9001:2000. En la misma se elaboran Malta Morena, Presidente y otros productos. Los tanques pueden contener hasta 3 millones de litros de cerveza, la cual se fabrica con granos 1A de los campos dominicanos. Diariamente se producen varios lotes, que se almacenan en la misma planta.

Referencias

Enlaces externos 
https://web.archive.org/web/20090221141211/http://www.cnd.com.do/index.php/esp/sobre_empresa/historia/lanzamiento_presidente
http://www.cnd.com.do/index.php?mact=Marcas,cntnt01,default,0&cntnt01what=Cervezas&cntnt01alias=Bohemia&cntnt01returnid=17

Cervezas de México
Marcas de Cervecería Nacional Dominicana
Bebidas alcohólicas de México
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma